

Сухциці — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Сухциці — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства